Фаликман, Ихил Шмулевич (1911—1977) — еврейский советский писатель. Писал на идише.
 Фаликман, Мария Вячеславовна (род. 1976) — российский психолог, поэт и переводчик.